Panerola, denominació genèrica per als insectes de l'ordre dels blatodeus (escarabats de cuina).
 Panerola, denominació genèrica per als crustacis isòpodes dels gèneres Oniscus, Armadillium i Porcellio. Vegeu Porquet de Sant Antoni.
 Panerola de mar o arriet (Ligia sp.), gènere de crustacis amb el cos oval deprimit i sense closca.